Schliffbach ist ein Gewässername:

 Rote Schliffbach, linker Zufluss des Hirschbachs (zum Lierbach, zur Rench) nahe Wahlholz, Stadtteil Lierbach, Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schliffbach (Herrenbach), Hauptoberlauf des Herrenbachs (zum Marbach) bis zum Herrenbachstausee bei Adelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Schliffbach (Lierbach), linker Oberlauf des Lierbachs bei Kloster Allerheiligen, Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schliffbach (Weißach), linker Zufluss der Weißach in der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Schleifbach